Javanaise, une race de poule ;
 La Javanaise, chanson de Serge Gainsbourg.